Niels Krag er navnet på flere personer:

 Niels Krag (1550-1602) – dansk historiker, filolog, diplomat og rektor
 Niels Krag (rigsråd) (1574-1650) til Trudsholm – dansk godsejer og rigsråd
 Niels Krag (gehejmeråd) (1653-1713) – dansk godsejer, gehejmeråd og deputeret